Дизајн видео-игара (користи се и оригинални назив -{game design}-) је процес осмишљавања садржаја и правила у фази препродукције, односно стварање механике игре, атмосфере и приче у фази продукције игре. Дизајнер игара, поред техничких, треба да има и уметничке и списатељске способности.

Референце 

Дизајн